Пищу́хи:
 Пищу́хи () — род млекопитающих отряда .
 Пищухи — виды птиц, принадлежащие к родам пищу́х () и  семейства пищу́ховых (), например:
 ;
 .